Geoffrey Parker peut désigner :
 Geoffrey Parker (1943-), historien britannique ;
 Geoffrey Parker (1902-1975), agent secret britannique ;
 Geoff Parker (1944-), biologiste anglais.